Niewierni – francuski film z 2012
 Niewierni – amerykański serial telewizyjny z 2014